Roberts Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Roberts Island (Florida)
 Roberts Island (Kalifornien)
 Roberts Island (Maine)
 Roberts Island (Minnesota)

in Australien:
 Roberts Island (Torres Strait)

Siehe auch:
 Robert Island